HMAS Torrens (D67), een Australische torpedobootjager van de Riverklasse.
 HMAS Torrens (DE 53), een Australische escorte jager van de Riverklasse.